Хнум (, Кнеф, сб. «Соединитель», «Образователь») — древнеегипетский бог-творец (божество), почитавшееся преимущественно в Элефантине и Бенигассане, слепивший человека из глины на гончарном круге, хранитель разливов Нила.

Изображение 
Хнум человекоподобен, цвет кожи — тёмный, в руках — скипетр, на голове — царское перо. Однако, это описание не вполне точно и гораздо чаще, а в древности почти всегда, он изображался человеком с головой барана со спирально закрученными рогами. Связь Хнума с Амоном наблюдается в правление Хатшепсут и Тутмоса III, когда праздник обоих божеств проводился в один день — в Новый год ().

Происхождение 
Хнум — в древнеегипетской мифологии бог плодородия, покровитель земледелия, сын Нуна; его священное животное — баран, с головой которого он изображался.

В Элефантине, одним из титулов Хнума, был «Владыка неба, который сидит на высоком троне».

Культ 
Хнум почитался как владыка катаракта, руководитель плодородных разливов Нила. По его приказу бог Хапи каждый год поднимал уровень воды в Ниле.

Хнум слепил человека из глины на гончарном круге и причастен к рождению некоторых богов (Хапи, Рененутет, Хека). Также божество при рождении царского младенца «давал здоровье членам его» и сотворял для него Ка.

Входил в Элефантинскую триаду (Хнум, Сатис и Анукет), но почитание Хнума было распространено по всему Египту и в Нубии. Центры культа — Элефантина и Леонтополь.

Праздник Нехебкау отмечался в начале сезона Посева (prt), совпадая с праздником Хнума и Новым годом. Вероятно Новый год () в Элефантине отмечался именно в храме Хнума. Учитывая, что Хнум являлся Ба для Ра (его ночной формой), то день Нового года допустимо воспринимать и как день рождения Хнума-Ра (обряд ) на рассвете в облике Хепри / Ра-Хорахте.

Предание 
По одному из преданий, учёный и мудрец Имхотеп — сановник и архитектор фараона Джосера (III тысячелетие до нашей эры) — в связи с семилетним голодом посоветовал Джосеру сделать богатое приношение богу плодородия. Фараон последовал этому совету, и Хнум явился ему во сне, пообещав освободить воды Нила. В тот год страна получила прекрасный урожай.

См. также 

 Банебджедет
 Амон
 Хнум-Ра

Примечания

Ссылки 

Древнеегипетские боги
Мифические бараны и козы
Боги по алфавиту
Боги-творцы